Bellatrix, der er latin for kvindelig kriger kan henvise til

 Bellatrix – en stjerne i stjernebilledet Orion, også kaldet Gamma Orionis
 Bellatrix Lestrange – en figur i serien Harry Potter